PFS est un initialisme qui peut signifier :
 Principe fondamental de la statique ; ce principe sert à calculer les forces et les moments dans les liaisons mécaniques afin de vérifier si les contraintes dans les matériaux sont admissibles ou non ;
 Plate-forme de service ;
 PhotoFiltre Studio ;
 Planification financière stratégique ;
Poney français de selle, une race de poneys au stud-book très "sport" ;
Projet de fin de semestre.

PFS est un initialisme anglais pour :

 Perfect Forward Secrecy ;
 Process Flow Simplified ;
 Progression-Free Survival, survie sans aggravation d'une maladie, utilisé comme indicateur d'efficacité d'un médicament lors des études cliniques. Utilisé par exemple dans le cadre d'essais pour les nouveaux médicaments anticancéreux.

PFS est un acronyme anglais pour :

Planetary Fourier Spectrometer, un spectromètre ;
 Prepaid Financial Services Ltd.

Voir aussi 
 un ancien traitement de texte pour Apple II et DOS

Abréviation